M15 o M-15 può riferirsi a:

Armi e attrezzature militari 
 M15  – variante del fucile d'assalto statunitense M14
 Grigorovich M-15  – idroricognitore monomotore a scafo centrale progettato dall'ingegnere Dmitrij Pavlovič Grigorovič
 M15/42  – carro armato medio

Astronomia 
 M15  – oggetto del Catalogo di Messier

Politica 
 Proteste in Spagna del 2011, conosciute anche come il Movimento 15-M o M15 – movimento di protesta spagnolo che ha avuto inizio il 15 maggio 2011, con una partecipazione iniziale di 58 Città della Spagna.

Sport 
 M-15 – soprannome di Markku Uusipaavalniemi, giocatore di curling finlandese (dall'iniziale del nome e dal numero di lettere del cognome)

Trasporti 
 M15  – autostrada ungherese che collega la M1 a Bratislava
 Noble M15  – auto sportiva a due porte biposto costruita dalla Noble Automotive
 PZL Mielec M-15  – aereo agricolo biplano monomotore a getto, prodotto dall'azienda polacca Polskie Zakłady Lotnicze e destinato all'aviazione agricola sovietica.

Pagine correlate 
 Model 15